Venus в латинском и ряде современных языков — имя древнеримской богини Венеры. Оно послужило названием для ряда объектов.

Venus может означать:

 Venus — песня группы Shocking Blue из альбома At Home.
 Venus — студийная работа группы Terminal Choice.
 Venus — песня американской певицы и автора песен Леди Гаги.
 Venus — суперъяхта, изготовленная по заказу Стива Джобса.
  — несколько кораблей разных лет Королевского военно-морского флота Великобритании.
 «Venus» — фрегат шведского, затем русского, затем неаполитанского флотов.

См. также